Kimmel ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Kimmel (* ≈1990), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 Adolf Kimmel (* 1938), deutscher Politikwissenschaftler
 Amanda Kimmel (* 1984), US-amerikanisches Model, Schönheitskönigin und Schauspielerin
 Angelika Fergenbauer-Kimmel (* 1951), deutsche Biologin, Fachautorin und Fachlektorin im Themengebiet Papageien
 Annelis Kimmel (* 1934), deutsche Gewerkschaftsfunktionärin
 Ann-Sophie Kimmel (* 1994), deutsche Fernsehmoderatorin
 Bernhard Kimmel (1936–2019), Anführer einer Jugendbande 1957–61, Polizistenmörder 1981
 Heinz Kimmel (1927–2004), deutscher FDJ-Funktionär und SED-Funktionär
 Husband E. Kimmel (1882–1968), US-amerikanischer Konteradmiral
 Imogen Kimmel (* 1957), deutsche Regisseurin und Autorin
 Jeff Kimmel (* ≈1985), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jimmy Kimmel (* 1967), US-amerikanischer Showmaster und Comedian
 Josef Kimmel (1897–1982), österreichischer Politiker (EFP)
 Manning Marius Kimmel (1832–1916), US-amerikanischer Offizier und Ingenieur

 Peter Kimmel (1938–2021), deutscher Jurist
 Sidney Kimmel (* 1928), US-amerikanischer Filmproduzent und Geschäftsmann
 Tom-Patric Kimmel (* 1990), deutscher Eishockeyspieler
 Walter Kimmel (* 1954), deutscher Jurist und Generalstaatsanwalt
 William Kimmel (1812–1886), US-amerikanischer Politiker
 Willibald Kimmel (1929–2011), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Dana Kimmell (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin